Georgi Stepanow ist der Name folgender Personen:

* Georgi Fjodorowitsch Stepanow (1917–1987), sowjetischer Vizeadmiral
 Georgi Wladimirowitsch Stepanow (1919–1986), russisch-sowjetischer Romanist